Доценко Анатолий Иванович (, ) — инженер-механик, доктор технических наук, профессор, академик Российской Академии Естествознания, действительный член Международной Академии транспорта, Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, Заслуженный деятель науки и образования РАЕ, декан факультета Механизации и автоматизации Московской государственной Академии коммунального хозяйства и строительства (МГАКХиС), заведующий кафедрой «Строительные машины, эксплуатация и ремонт оборудования» (МГАКХиС), член ряда научных, учёных и редакционных советов. Награждён золотой медалью имени В. И. Вернадского и медалью «Ветеран труда».

Автор более 200 научных статей и книг, в том числе 9 учебников и учебных пособий, 3 монографии, 6 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Член авторского коллектива Российской Академии наук по изданию энциклопедии «Машиностроение» том IV — 9.

Результаты выполненных научных работ связаны с разработкой вопросов динамики машин вибрационного и виброударного действия с кинематическим возбудителем колебаний. Ряд выполненных разработок посвящён исследованиям триботехнических систем при вибрационных нагружениях.

Второй концентр научных интересов Доценко А. И. — разработка структуры и моделирование комплексной системы управления производством строительных материалов с учётом влияния факторов их транспортировки, укладки и уплотнения.

Результаты выполненных исследований по первым двум направлениям нашли применение при создании новых высокоэффективных машин строительно — дорожного и коммунального назначения.

Третье направление деятельности — это модернизация машин и оборудования предназначенных для обустройства и охраны окружающей среды, оптимизация их параметров.

А. И. Доценко на протяжении более тридцати лет ведёт подготовку инженерных кадров, аспирантов и докторантов по направлению «Транспортные машины и транспортно — технологические комплексы».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2012 г. № 146 -р г. Москва Доценко Анатолию Ивановичу присвоено звание Лауреата премии Правительства РФ за 2011 год. Распоряжение опубликовано в Российской газете 15 февраля 2012 года http://www.rg.ru/2012/02/15/premiya-dok.html

Ссылка

http://findpatent.ru/byowners/126353/  

Краткий перечень изданных книг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикации в изданиях Российской Академии Естествознания: 2 / перечень публикаций